GAR Building (für Grand Army of the Republic Building) ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 GAR Building (Michigan), ID-Nr. 86000262
 GAR Building (Pennsylvania), ID-Nr. 86003453